Utenbach ist der Name folgender geographischer Objekte in Deutschland:

Gemeindeteile:
 Utenbach (Apolda), Ortsteil der Stadt Apolda, Landkreis Weimarer Land, Thüringen
 Utenbach (Mertendorf), Ortsteil der Gemeinde Mertendorf, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt

Gewässer:
 Utenbach (Ilm), rechts zur Ilm bei Flurstedt, Thüringen

Siehe auch:
 Utzenbach